

Божедарівка — селище міського типу, Кам'янський район, Дніпропетровська область
 Божедарівка — село, Кам'янський район,  Дніпропетровська область
 Божедарівка — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Божедарівка —  житловий масив на півдні Тернівського району Кривого Рогу